Malkara loricata, une espèce d'araignées aranéomorphes.
 Malkara, une ville et un district turque de la province de Tekirdağ.
 le , un missile antichar des années 1950.